Karolína Muchová era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Zhu Lin ha sconfitto Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 

  Kristina Mladenovic (finale)
  Zhu Lin (Campionessa)
  Réka Luca Jani (secondo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (secondo turno)

 Arianne Hartono (quarti di finale)
 Jang Su-jeong (secondo turno)
 Isabella Šinikova (quarti di finale)
 Yuki Naito (quarti di finale)

Wildcard 

  Back Da-yeon (primo turno)
  Brenda Fruhvirtová (secondo turno)

 Jeong Bo-young (secondo turno)
 Park Eun-yeong (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2021